Okręty US Navy o nazwie USS  "Congress":
 Pierwszy  był galeonem zbudowanym na jeziorze Champlain. 
 Drugi  był 28 działową fregatą.
 Trzeci  był 38 działową fregatą zwodowaną w 1799. W służbie z przerwami do 1834.
 Czwarty  był 52 działową fregatą. Zwodowany w 1841, zniszczony w 1862.
 Piąty  był slupem śrubowym. W służbie w latach 1870-76.
 Szósty  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1918-19.

Congress